Песма Евровизије 1963. било је 8. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 23. марта 1963. у Телевизијском центру Би-би-сија у Лондону у Уједињеном Краљевству. Био је то други пут да је УК домаћин такмичења. Водитељица такмичења је била Кејти Бојл.

Трећу годину заредом истих 16 земаља учествује на такмичењу. Данска остварује своју прву победу освојивши 42 поена. Ово је био први пут да је победила једна нордијска земља и песма изведена на данском језику, уједно прва песма која је победила да није на француском или холандском.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1963.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1963.